Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1999 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 21 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Lisa Raymond et Leander Paes battent Anna Kournikova et Jonas Björkman en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Lisa Raymond Leander Paes||align=center|Victoire|| Anna Kournikova Jonas Björkman (3)
|-
|2|| Lindsay Davenport Todd Woodbridge||align=center||| Steffi Graf John McEnroe (9)
|-
|3|| Anna Kournikova Jonas Björkman||align=center|Finale'''|| Lisa Raymond Leander Paes (1)
|-
|4|| Elena Likhovtseva Mark Knowles||align=center|1/2 finale|| Lisa Raymond Leander Paes (1)
|-
|5|| Caroline Vis Cyril Suk||align=center||| Lisa McShea Bob Bryan
|-
|6|| Larisa Neiland Rick Leach||align=center|1/4 de finale|| Anna Kournikova Jonas Björkman (3)
|-
|7|| Mariaan de Swardt David Adams||align=center||| Erika de Lone Mark Merklein
|-
|8|| Venus Williams Justin Gimelstob||align=center|1/4 de finale|| Steffi Graf John McEnroe (9)
|}

|-
|9|| Steffi Graf John McEnroe||align=center|1/2 finale|| Anna Kournikova Jonas Björkman (3)
|-
|10|| Cara Black Wayne Black||align=center||| Lisa McShea Bob Bryan
|-
|11|| Kristine Radford Sandon Stolle||align=center||| Jessica Steck Brent Haygarth
|-
|12|| Elena Tatarkova Andrew Florent||align=center||| Manon Bollegraf Pablo Albano
|-
|13|| Karina Habšudová David Rikl||align=center||| Kristie Boogert Patrick Galbraith
|-
|14|| Ai Sugiyama Peter Tramacchi||align=center||| Kerry-Anne Guse Andrew Kratzmann
|-
|15|| Mary Pierce Max Mirnyi||align=center||| Barbara Rittner Martin Damm
|-
|16|| Katarina Srebotnik Piet Norval||align=center||| Anna Kournikova Jonas Björkman (3)
|}

|-
|1|| Julie Pullin Barry Cowan||align=center||| Nannie De Villiers Grant Stafford
|-
|2|| Karen Cross Miles Maclagan||align=center||| Miriam Oremans John-Laffnie de Jager
|-
|3|| Samantha Smith Chris Wilkinson||align=center||| Kerry-Anne Guse Andrew Kratzmann
|-
|4|| Steffi Graf John McEnroe||align=center|1/2 finale|| Anna Kournikova Jonas Björkman (3)
|-
|5|| Lorna Woodroffe Danny Sapsford||align=center||| Rachel McQuillan David Macpherson
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1999
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Sport en Angleterre en 1999
Tennis en juin 1999
Tennis en juillet 1999